Jakob Stämpfli – politico svizzero
 Peter Stampfli – artista svizzero
 Walther Stampfli – politico svizzero